U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu U.S. National Indoor Tennis Championships rozgrywany w dniach 17-24 lutego 2013 roku w Memphis na kortach twardych w hali o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013

ca:U.S. National Indoor Tennis Championship 2013
en:2013 U.S. National Indoor Tennis Championships